Sthamer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sthamer (1883–1938), deutscher Historiker
 Friedrich Sthamer (1856–1931), Hamburger Bürgermeister, deutscher Botschafter
 Heinrich Sthamer (1885–1955), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Nadja Sthamer (* 1990), deutsche Politikerin (SPD)
 Sophie Sthamer-Prell (1855–1940), deutsche Porträtmalerin

Siehe auch:
 Stahmer
 Stamer